Лоусон () — англомовне прізвище.
Відомі носії
 Джордж Лоусон (1827—1895) — шотландсько-канадський ботанік, якого вважають «батьком канадської ботаніки».
 Едвідж Лоусон-Вейд (1979) — французька баскетболістка, олімпійська медалістка.
 Лоусон Краус (1997) — канадський хокеїст.
 Найджел Лоусон (1932) — британський політик.
 Тай Лоусон (1987) — американський баскетболіст, захисник.

Музика 
 Lawson — британський поп-рок гурт.

Торгівля 
 Лоусон (торгова мережа) — друга за кількістю філій мережа так званих магазинів біля дому в Японії.